Сарья́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Сарьян, Гегам Багдасарович (1902—1976) — армянский советский поэт, Заслуженный деятель культуры Армянской ССР (1967).
 Сарьян, Лазарь Мартиросович (1920—1998) — армянский советский композитор и педагог, Народный артист СССР (1990).
 Сарьян, Мартирос Сергеевич (1880—1972) — армянский советский живописец, Народный художник СССР (1960).
 Сарьян, Татевос Хачатурович (1903—1974) — армянский актёр, театральный деятель. Народный артист Армянской ССР (1954).